Лизогу́бова Слобода́ () — село, входит в Згуровскую поселковую общину Броварского района Киевской области Украины. До 2020 года входило в состав Згуровского района.

Население по переписи 2001 года составляло 623 человека. Почтовый индекс — 07650. Телефонный код — 4570. Занимает площадь 3,514 км². Код КОАТУУ — 3221983301.

Местный совет 
07650, Київська обл., Згурівський р-н. с. Лизогубова Слобода, вул. Петровського, 2

История 
Слобода есть на карте 1812 года как Лизогубовка.

В селе была церковь, сначала Успенская, а потом Сошествия Святого Духа.

Известные жители и уроженцы 
 Гета, Гордей Илларионович (1904—?) — Герой Социалистического Труда.
 Шульга, Виталий Федорович (1931—2013) геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор

Примечания

Ссылки 
 Лизогубова Слобода на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Киевской области

Населённые пункты Згуровского района